23-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 10 по 12 сентября 1937 года в Париже (Франция).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылка 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Международные соревнования по тяжёлой атлетике во Франции
Сентябрь 1937 года
Международные спортивные соревнования в Париже